De  FA Community Shield 2015 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 93e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen. 

De wedstrijd gespeeld in het Wembley Stadium te Londen op 2 augustus 2015 door Chelsea, dat in het seizoen 2014/2015 de Premier League won, en Arsenal, de winnaar van de FA Cup in 2015. Arsenal had genoeg aan een doelpunt van Alex Oxlade-Chamberlain halverwege de eerste helft (1–0). De Belgen Thibaut Courtois en Eden Hazard speelden de volledige wedstrijd voor Chelsea.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2014/15
 Finale FA Cup 2015
 Finale League Cup 2015

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2015